Gom o GOM puede hacer referencia a:
 Código IATA para el Aeropuerto de Goma;
Código ISO 639-3 para la lengua konkaní;

 Good Old Mad o GOM, una reimplementación del lenguaje de programación original 7090 MAD;
 GOM Player (Gretech Online Movie Player), reproductor de películas en línea;
Gom, localidad de la Región del Noroeste de Camerún;
 En inglés, abreviatura de Gulf of Mexico, el Golfo de México;
 En inglés, abreviatura de Grand Old Man, apodo de William Gladstone (1809-1898);
 En tibetano, སྒོམ gom 'familiarizarse', nombre común para la meditación;